Даниэль Перес:
* Перес, Даниэль (род. 2002) — венесуэльский футболист.
 Перес, Даниэль (род. 1975) — чилийский футболист.